Luis Romero puede referirse a:

 Luis T. Romero (1854–1893), guitarrista clásico estadounidense;
 Luis Romero Basart, militar español durante la Guerra Civil Española;
 Luis Romero Pérez (1916–2009), escritor español;
 Luis Romero Pérez (1921–), boxeador español;
 Luis Ramón Romero, futbolista paraguayo.
 Luis Romero Strooy, (¿?-) ingeniero boliviano nacionalizado chileno.
 Luis Romero Véliz, futbolista ecuatoriano.
 Luis Romero Durán, futbolista venezolano.
 Luis "Indio" Romero, director teatral argentino.

Véase también 
 Luis Alberto Romero